Евгений Тимофеевич Удин (р. 11 апреля, 1937, Донецк) — советский и украинский художник, график и общественный деятель. Заслуженный художник УССР (1987). Член НСЖУ (1957) и НСХУ (1970). Брат Юрия Удина, отец Елены Арутюнян, Вероники Удиной.

Биография 
Учился (1959—1960) в студии Ивана Холоменюка в городе Черновцы (ныне народный художник Украины).

Окончил Львовский полиграфический институт (1966, специальность — книжная графика; ныне Украинская академия книгопечатания).

С 1961 — в городе Тернополь: работал в художественно-производственных мастерских, впоследствии — на комбинате (ТХВК) Художественного фонда УССР, 1976—1983 — председатель бюро творческой группы ТХВК.

В 1983—1992 — председатель Тернопольской областной организации Национального союза художников Украины.

Член правления Львовской организации СХУ (1977—1983), СХУ (1977—1989), Тернопольской областной организации НСХУ (от 2001).

Доцент кафедры изобразительного искусства, преподаватель художественной графики и технологий книгопечатания в Тернопольском национальном педагогическом университете.

Творчество 
Работает в печатной, станковой, книжной, газетно-журнальной, плакатной, а также в прикладной графике и в экслибрисе.

Проиллюстрировал и оформил более 120 книг для издательств Украины и РФ, в частности:
 «Между двумя стенокардиями» Владимира Качалубы (1995),
 украинские народные сказки «Котик и Петушок»,
 «Рябенькое яичко»,
 «Про Репку» (2001—2002),
 «Наталка-нелегалка» Илариона Пилипца (2004),
 «Против течения» Богдана Мельничука (2006).

Творчество станковой графики — серии:

 «Моя Буковина» (1969-70, линогравюра),
 «Черновцы» (1970, цинкография),
 «Площадь Рынок во Львове» (1977) Владимира Овсийчука,
 «Архитектурные памятники Львова» (1978, цветная автолитография),
 «Памятники Украины» (1970—1995),
 «Юлиуш Словацкий» (1989—2005),
 «Памятники Тернопольщины» (1995—2005; все — цветная графика).

Выставки 
С 1961 — участник художественных выставок в СССР и за рубежом: Болгария, Канада, Польша, Румыния, Словакия, США, Япония и в других странах.

Персональные выставки в городах Черновцы (1968), Винница (1969—1970), Тернополь, Кременец (1975, 2001—2003, 2007), Бережаны (1980, 2001—2003).

В 2002—2005 в рамках художественных акций: выставка иллюстраций к украинским народным сказкам и серии «Костелы Жешув» (декабрь 2002 — март 2003, ТОКМ; март-май 2003, Бережанский музей книги); 200] — экспозиции, посвященные Году Польши на Украине:

 «Костелы Жешув» (май-июль, Бережанский музей книги; сентябрь, Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса Шевченко; ноябрь, ТАНГ);
 «Юлиуш Словацкий в графических листах Евгения Удине» (от сентября, Кременецкий литературно-мемориальный музей Юлиуша Словацкого);
 выставка книжных иллюстраций (октябрь 2003 — октябрь 2004 ТАНГ);
 выставка в Тернопольском кооперативном торгово-экономическом колледже (февраль-март 2016).

Произведения хранятся в музеях, государственных учреждениях и частных коллекциях на Украине и за рубежом.

Премии и награды 
 Награда Тернопольского городского совета — Почётный крест «За заслуги перед городом Тернополем» (2001).
 Премия имени Иванны Блажкевич (2006).
 Премия имени братьев Богдана и Левка Лепких (2010).

Примечания

Источники 
 Энциклопедия украиноведения : Словарная часть : [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко; гол. ред. проф., д-р Владимир Кубийович. — Париж ; Нью-Йорк : Молодая жизнь ; Львов ; Киев : Глобус, 1955—2003.
 Искусство Украины : Биографический справочник / сост.: А. В. Кудрицкий, М. Г. Лабинский; под ред. А. В. Кудрицкого. — К. : «Украинская энциклопедия» им. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 596.
 «Б. Мельничук, Л. Щербак.» Удин Евгений Тимофеевич // Энциклопедия говорит медленно : у 4 т. / Recall.: Г. Войн та ін. — Тернополь : видио-полиграфический Combat «Збруч», 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 483—848. — ISBN 978-966-528-279-2.
 «Гусар Ю.» Иллюстратор более 120 книг в Украине и России: [11 апреля — 75 лет со дня рождения Евгения Тимофеевича Удине] / Ефим Гусар // Буковинское вече. — 2012. — 6 апреля (№ 14). — С 4.

Графики Украины
Члены Национального союза журналистов Украины
Члены Национального союза художников Украины
Художники Тернополя
Лауреаты премии имени Богдана и Левка Лепких